Tenisový turnaj ATP Erste Bank Open 2012 se konal ve dnech 13. až 21. října v rakouském hlavním městě Vídni. Hrál se v aréně Wiener Stadthalle, v níž jsou instalovány dvorce s tvrdým povrchem. Turnaj byl zařazen do kategorie ATP World Tour 250. Odměny činily 486 750 eur.

Obhájcem singlového titulu byl francouzský tenista Jo-Wilfried Tsonga, který se rozhodl startovat na paralelně probíhajícím švédském turnaji If Stockholm Open. Soutěž dvouhry vyhrál nejvýše nasazený argentinský hráč Juan Martín del Potro, který ve finále zdolal slovinského kvalifikanta Grega Žemlju poměrem 7–5 a 6–3. Deblový titul si připsal německý nenasazený pár Andre Begemann a Martin Emmrich, když v boji o titul porazil rakousko-slovenské turnajové dvojky Juliana Knowlese s Filipem Poláškem po setech 6–4, 3–6 a rozhodujícím supertiebreaku [10–4].

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli v úvodním kole volný los.
  Juan Martín del Potro (vítěz)
  Janko Tipsarević (semifinále)
  Tommy Haas (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Fabio Fognini (1. kolo)
  Robin Haase (1. kolo)
  Benoît Paire (1. kolo)
  Xavier Malisse (1. kolo)

 Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Ernests Gulbis
  Andreas Haider-Maurer
  Dominic Thiem

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Ruben Bemelmans
  Daniel Brands
  Vasek Pospisil
  Grega Žemlja (finále)

 Skrečování 
z dvouhry
  Aljaž Bedene
  Guillermo García-López

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= D Brands
| RD1-score03-1=65
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= R Bemelmans
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= D Thiem
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= L Lacko
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Matosevic
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= R Haase
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=2

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= S Darcis
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= G Müller
| RD1-score12-1=63
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= V Pospisil
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=77
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= A Haider-Maurer
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=63
| RD1-score14-3=1

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= P Lorenzi
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= B Paire
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= JM del Potro
| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3=78
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= D Brands
| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=64
| RD2-score02-3=66

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= D Thiem
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=65
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= M Matosevic
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= J Melzer
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=64
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= G Müller
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=77

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= V Pospisil
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= P Lorenzi
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= JM del Potro
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= M Matosevic
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= G Müller
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= P Lorenzi
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= JM del Potro
| RD4-score01-1=77
| RD4-score01-2=77
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= G Müller
| RD4-score02-1=64
| RD4-score02-2=65
| RD4-score02-3= 
}}

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Jürgen Melzer /  Alexander Peya (semifinále)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (finále)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (1. kolo)
  Dustin Brown /  Christopher Kas (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2012